Makk József (1810 körül–1868) tüzértiszt
 Makk József (1908–1982) szobrász